Vion peut désigner :

Toponyme 
 Vion, commune française de l'Ardèche
 Vion, commune française de la Sarthe
 Noyelle-Vion, commune française du Pas-de-Calais

Patronyme 
 Anne Marie Vion (1922-1945) résistante
Antoine Vion d'Hérouval (1606-1689), érudit français ;
 Frédéric Vion (1976-), journaliste français ;
 Henri Vion (1853-1912), homme politique français ; 
 Henri Vion (1902-1977), évêque de Poitiers ;
 Michel Vion (1959-), skieur français ;
 Pascal Vion (1966-), directeur des services pénitentiaires français ;
 Thibaut Vion (1993-), footballeur français.

 Antoine de Vion de Gaillon (1731-1812), homme politique français ;
 Charles de Vion d'Alibray (vers 1590-1652), poète et traducteur français ;
 famille de Vion, seigneurs de Vaux ;
 Louis II de Vion, chevalier de Montévrain.

Autres 
 Vion, entreprise néerlandaise du secteur alimentaire.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme